O nome Guillermo foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Furacão Guillermo (1979) - furacão de categoria 1 ao largo da costa oeste do México. Danos desconhecidos.
Tempestade tropical Guillermo (1985) - tempestade tropical ao largo da costa oeste do México. Sem danos.
Furacão Guillermo (1991) - furacão de categoria 1 ao largo da costa oeste do México. Sem danos.
Furacão Guillermo (1997) - um dos furacões mais intensos já registrados no Pacífico Nordeste quando atingiu a intensidade de um furacão de categoria 5. Além disso, um dos únicos ciclones tropicais do Pacífico Nordeste a se tornar extratropical no fim de seu período de vida.
Tempestade tropical Guillermo (2003) - tempestade tropical a centenas de quilômetros da costa oeste do México. Sem danos.
Furacão Guillermo (2009) - furacão de categoria 3 a centenas de quilômetros da costa oeste do México. Sem danos.

Desambiguação